Annika Belshaw (ur. 13 czerwca 2002 w Steamboat Springs) – amerykańska skoczkini narciarska oraz kombinatorka norweska. Reprezentantka klubu Steamboat Springs WSC. Uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2018, 2019, 2020). Medalistka mistrzostw Ameryki Północnej (2019) oraz mistrzostw kraju.

Skoki narciarskie uprawia również jej młodszy brat, Erik.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Ameryki Północnej

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Amerykańskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2002
Ludzie urodzeni w Steamboat Springs